PWO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pweto (Repubblica Democratica del Congo)